Hannes Wolf (ur. 1981) – niemiecki piłkarz i trener piłkarski
 Hannes Wolf (ur. 1999) – austriacki piłkarz
 Hannes Wolf – austriacki łyżwiarz szybki